Марк Шва́рцер (; род. 6 октября 1972 года, Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия) — австралийский футболист немецкого происхождения, вратарь. Рекордсмен сборной Австралии по количеству проведённых матчей. Участник двух чемпионатов мира (2006, 2010).

Биография 
Марк Шварцер родился 6 октября 1972 года в Сиднее в семье Ханса-Йоахима и Дорис Шварцер — немцев, иммигрировавших в Австралию в 1968 году. Марк свободно владеет немецким языком.

Свою карьеру Шварцер начал в австралийском клубе «», затем переехал на историческую родину, где провёл в один сезон в дрезденском «Динамо» и один сезон в «Кайзерслаутерне». Затем Марк на долгие годы перебрался в Англию, где выступал за «Брэдфорд Сити», «Мидлсбро» и «Фулхэм». За это время Шварцер достиг отметки в более чем 500 проведенных матчей в Премьер-лиге.

9 июля 2013 года Марк перешёл в «Челси» на правах свободного агента. 19 апреля 2014 года в игре против «Сандерленда» Шварцер стал самым возрастным игроком «Челси», когда-либо выходившем на поле в составе команды в Премьер-лиге — на момент игры ему был 41 год и 195 дней. 22 апреля 2014 года Марк впервые сыграл в Лиге чемпионов. Он появился на поле на 17-й минуте полуфинального матча против мадридского «Атлетико» (0:0), заменив травмированного Петра Чеха. В ответной игре 30 апреля Шварцер стал самым возрастным игроком стартового состава команды, играющей в плей-офф Лиги чемпионов — в день игры вратарю был 41 год и 206 дней.. Спустя один сезон в «Челси» Шварцер покинул команду и перешёл в «Лестер Сити». 8 сентября 2016 года объявил о завершении карьеры футболиста.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Международная статистика

Матчи и голы за сборную 

Итого: 109 матчей / 107 пропущенных голов; 56 побед, 24 ничьи, 29 поражений.

Достижения

Командные 
«Мидлсбро»
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2004

Сборная Австралии
 Обладатель Кубка наций ОФК: 2004

Личные 
 Игрок года в «Фулхэме»: 2009
 Футболист года в Австралии (2): 2009, 2010
 Игрок месяца английской Премьер-лиги: февраль 2010
 Медаль Ордена Австралии: 2009

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль футболиста на сайте Football-lineups.com

Футболисты Австралии
Игроки сборной Австралии по футболу
Игроки ФК «Маркони Стэллионс»
Игроки ФК «Динамо» Дрезден
Игроки ФК «Кайзерслаутерн»
Игроки ФК «Брэдфорд Сити»
Игроки ФК «Мидлсбро»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Лестер Сити»